Der Rogers Cup 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. August 2005 in Montreal stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das sechste von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Sein Rivale Rafael Nadal, ging deshalb als Erster der Setzliste an den Start und gewann den Titel durch eine Sieg im Finale über Andre Agassi. Es war Nadals neunter Titel der Saison und der dritte Masters-Titel. Insgesamt war es der 10. Titel für ihn.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mahesh Bhupathi und Leander Paes, spielten dieses Jahr beide mit anderen Partnern und schieden jeweils vor dem Halbfinale aus. Neue Turniersieger wurden Wayne Black und Kevin Ullyett, die damit insgesamt ihren 14. gemeinsamen Titel gewannen. Für Black war es der 18. und letzte Titel der Karriere. Ullyett gewann seinen 24. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht gesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Montreal